153-я стрелковая дивизия:
 153-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940 году. В сентябре 1941 года была преобразована в 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию
 153-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году. В декабре 1942 года была преобразована в 57-ю гвардейскую стрелковую дивизию
 153-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году